Лаксембург има више значења:
 Лаксембург (Висконсин)
 Лаксембург (Ајова)